Серенкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Серенкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз